Кремпна:

 Кремпна — гмина (волость) в Польше, входит в Ясленский повят, Подкарпатское воеводство.
 Кремпна — село в Польше, административный центр гмины Кремпна, входит в Ясленский повят,  Подкарпатское воеводство.